Mužská čtyřhra Hamburg European Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Němec Tim Pütz s Novozélanďanem Michaelem Venusem, podlehli v semifinále Glasspoolovi s Heliövaarou.

Vítězem se stal britsko-finský pár Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara, který ve finále zdolal čtvrtou nasazenou, indicko-nizozemskou dvojici Rohan Bopanna a Matwé Middelkoop po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Glasspool s Heliövaarou jim tak oplatili těsnou porážku ze čtvrtfinále French Open 2022 až v tiebreaku třetí sady. V Hamburku však odvrátili všechny tři brejkboly, jimž čelili. Oba si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a z pátého společně odehraného finále získali druhou párovou trofej. Glasspool na okruhu ATP Tour vybojoval druhý deblový titul a pro Heliövaaru to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open 2022